Raditschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Raditschnig (1934–2006), österreichischer Kameramann und Dokumentarfilmer
 Joseph Raditschnig von Lerchenfeld (1753–1812), österreichischer Botaniker und Ehrenbürger von Hermannstadt
 Werner Raditschnig (* 1948), österreichischer Komponist und Gitarrist